Liberté chérie est une expression tirée du sixième couplet de La Marseillaise, l'hymne national français. On la retrouve également dans Le Chant des déportés.

Liberté chérie peut désigner :
 Liberté chérie, une fédération d'associations françaises de pensée libérale ;
 Liberté chérie, une loge maçonnique belge fondée dans le camp de concentration d'Esterwegen ;
 Liberté chérie, un court-métrage français de Jean-Luc Gaget ;
 Liberté chérie, le septième album de Calogero sorti en 2017.